Хуаси (Цзянсу) — деревня в провинции Цзянсу
 Хуаси (Гуйчжоу) — район городского округа Гуйян провинции Гуйчжоу